Noviodunum ist ein keltischer Städtename, der folgende Ansiedlungen bezeichnet:

 Noviodunum Haeduorum, Stadt der Haeduer, das heutige Nevers oder das heutige Diou in Frankreich
 Noviodunum Biturigum, Stadt der Biturigen, das heutige Neuvy-sur-Barangeon in Frankreich
 Noviodunum Helvetiorum, Stadt der Helvetier, das heutige Nyon in der Schweiz
 Noviodunum Suessionum, Stadt der Suessionen, das heutige Soissons in Frankreich
 Noviodunum ad Istrum, Stadt in der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien), das heutige Isaccea in Rumänien